

Лукина — село, Байкаловський район, Свердловська область
 Лукина — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Лукина — присілок, Катайський район, Курганська область
 Лукина — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область
 Лукина — присілок, Шатровський район, Курганська область

Див. також 
 Лукино